«По зако́нам вое́нного вре́мени» — российско-украинский военно-исторический детективный телесериал режиссёров Максима Мехеды, Евгения Серова и Сергея Виноградова производства кинокомпании «Стар Медиа» («Star Media»).

Премьерный показ телесериала на Украине состоялся 9 мая 2016 года, а в России — 4 мая 2017 года. На российском телевидении сериал транслируется на «Первом канале».

По состоянию на 6 мая 2022 года в России всего выпущено пять сезонов телесериала, включающие в себя сорок четыре серий.

Сюжет 
В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры и следственных органов в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) и после Победы.

В центре повествования находятся четыре главных героя: жители Киева старшина Григорий Федоренко (чья семья погибла под бомбёжкой в первые дни войны), следователь Киевской военной прокуратуры Иван Рокотов (ветеран Первой Конной армии), его старый знакомый, помощник Главного военного прокурора бригвоенюрист из Москвы Николай Мирский и следователь Главной военной прокуратуры Красной армии Светлана Елагина (младшая сестра Мирского).

Группа следователей на протяжении нескольких сезонов расследует важные и запутанные дела, как на передовой, так и в прифронтовых городах.

Во втором сезоне Иван Рокотов и Светлана Елагина соединяются брачными узами.

Построение сериала 
Телевизионный сериал «По законам военного времени» включает в себя пять сезонов, действие каждого из которых происходит в разные периоды Великой Отечественной войны (1941—1945).

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4. «Победа!»

Сезон 5. «Мятеж»

Роли исполняют

В главных ролях

В ролях (1-й сезон)

В ролях (2-й сезон)

В ролях (3-й сезон)

В ролях (4-й сезон)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Евгений Гориславец, Василий Попов, Дмитрий Лысенко, Алексей Тимошкин.
 Режиссёры: Максим Мехеда (1-й и 2-й сезоны), Евгений Серов (3-й сезон), Сергей Виноградов (4-й и 5-й сезоны).
 Операторы-постановщики: Сергей Павленко, Илья Мелихов.

Съёмки 
Съёмки четвёртого сезона сериала прошли в августе-сентябре 2019 года в городе Черняховске (бывшем восточно-прусском городе Инстербурге) Калининградской области.

В конце ноября 2020 года завершились съёмки пятого сезона сериала, проходившие в Калининграде и Калининградской области. Съёмочной площадкой проекта стали оборонительный форт № 1 «Штайн», бастион «Штернварте» (Астрономический бастион), старинный восточно-прусский замок «Вальдау», заброшенный мясокомбинат, построенный в XIX веке, пирс в национальном парке «Куршская коса» и другие локации.

Примечания

Ссылки 
 Александр Кондрашов. По законам гибридного времени.  // «Литературная газета», № 19 (6597), 17 мая 2017 года.
 «По законам военного времени» (2016 — н. в.). Информация о телесериале.  // kino.mail.ru
 Завершились съёмки юбилейного сезона сериала «По законам военного времени».  Информационный портал для профессионалов кинобизнеса «Профисинема» // proficinema.ru (4 декабря 2020 года)
 10 необычных фактов о сериале «По законам военного времени» 
 Евгений Воловенко об уличных драках, отношениях с Екатериной Климовой и проблемах с алкоголем 
 Екатерина Климова о съемках новых серий «По законам военного времени» 
 Александр Панкратов-Черный в эксклюзивном интервью «Москва-Баку» рассказал о съемках фильма «По законам военного времени» 

Телефильмы 2015 года
Телефильмы 2018 года
Телефильмы 2019 года
Телефильмы 2020 года
Телефильмы 2021 года
Телефильмы 2022 года
Военные фильмы России
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала Победа
Фильмы-драмы России
Телесериалы о Великой Отечественной войне
Фильмы о Великой Отечественной войне
Исторические фильмы о Второй мировой войне
Исторические телесериалы России
Детективные телесериалы России
Телесериалы России на военную тематику
Фильмы России 2015 года
Фильмы России 2018 года
Фильмы России 2019 года
Фильмы России 2020 года
Фильмы России 2021 года
Фильмы России 2022 года
Фильмы Star Media